John Clifford peut se référer à :
 John Clifford (1389-1422),  de Clifford, important baron et soldat anglais ;
 John Clifford (1435-1461),  de Clifford, important baron et soldat anglais, petit-fils du précédent ;
 John H. Clifford (1809-1876), gouverneur du Massachusetts de 1853 à 1854 ;
 John Clifford (1836-1923), ministre de la New Connexion of General Baptists.